Wellsburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wellsburg (Indiana)
 Wellsburg (Iowa)
 Wellsburg (Kentucky)
 Wellsburg (New York)
 Wellsburg (North Dakota)
 Wellsburg (West Virginia)